serwis (program) informacyjny – rodzaj programu telewizyjnego; tę samą nazwę stosuje się również w radiu oraz w internecie (np. Google News)
 Serwis informacyjny TVN24 – program stacji TVN24
 Serwis informacyjny TVP Info – dawna nazwa Info Serwisu, programu stacji TVP Info, używana do 27 sierpnia 2008